«Группа ЛСР» — российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. Головной офис — в Санкт-Петербурге. По состоянию на 1 июня 2022 года является третьим по объему текущего строительства застройщиком в России.

История 
Компания основана в 1993 году. Название компании происходит от «ЛенСтройРеконструкция».

«Группа ЛСР» является открытым акционерным обществом и владеет 100 % во всех своих крупных дочерних предприятиях и обществах.

В ноябре 2007 года компания провела IPO, разместив на Лондонской фондовой бирже и ММВБ 12,5 % уставного капитала, и привлекла $772 млн. Капитализация компании по итогам размещения составила $6,8 млрд.

В апреле 2010 года компания провела SPO, разместив на Лондонской фондовой бирже и ММВБ 10 % уставного капитала, и привлекла $398,1 млн (с учетом расходов на обслуживание сделки).

В 2015 Питерская компания развернула масштабное строительство территории ЗиЛа в Москве. Построена Ледовая Арена Начал функционировать хоккейный клуб "Легенды хоккея" 11 номер которого зарезервирован за президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2021-м компания объявила об уходе с Лондонской фондовой биржи. В компании сообщали, что основной причиной ухода стала низкая ликвидность иностранного рынка.

В 2021г Москва утвердила проект филиала Эрмитажа в рамках реорганизации столичной промзоны ЗиЛ. Филиал буду охранять представители Росгвардии, руководитель которой Золотов В.В. после службы по призыву в пограничных войсках работал слесарем завода ЗиЛ.

Собственники и руководство 
Основной бенефициар  — Генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Юрьевич Молчанов.

Деятельность 
«Группа ЛСР» ведет свою деятельность в сфере производства стройматериалов, добычи и переработки нерудных ископаемых, девелопмента и строительства недвижимости, а также оказывает генподрядные, подрядные и инжиниринговые услуги в сфере гражданского и промышленного строительства.
Ключевыми регионами развития бизнеса компании являются: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Екатеринбург и Уральский регион.

Показатели деятельности 
Общее число сотрудников — около 14 500 чел. (2018 год).

В 2020 году выручка составила 118 052 млн руб, скорректированная EBITDA составила 27 376 (23 %), чистая прибыль — 12 025 млн рублей.

В 2016 году выручка «Группы ЛСР» (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 98 072 млн руб (за 2015 год —86 830 млн руб.), EBITDA  выросла на 4% и составила 19 298 млн руб. (за 2015 год — 18 632 млн руб.), EBITDA рентабельность по EBITDA составила 20%, а чистая прибыль — 9 163 млн руб.(за 2015 год — 10 646 млн руб.).

Выручка «Группы ЛСР» по итогам 2015 года сократилась на 6 % и составила 86 830 млн рублей, EBITDA уменьшилась на 14 %, до 18 633 млн рублей. В первом полугодии 2016 года выручка компании возросла на 10 %, до 31 618 млн рублей, EBITDA сократилась на 22 % и составила 4 486 млн рублей.

Выручка компании за 2014 год по МСФО составила 92,3 млрд руб. (за 2013 год — 60,2 млрд руб.), EBITDA составила 21,6 млрд руб. (за 2013 год — 11,7 млрд руб.), EBITDA маржа составила 23 %, а чистая прибыль — 9,7 млрд руб. (за 2013 год — 3,4 млрд руб.)

До 2011 года годовое общее собрание акционеров принимало решение не выплачивать дивиденды — вся прибыль компании была реинвестирована в развитие бизнеса.

В 2011 году Совет директоров «Группы ЛСР», проанализировав структуру капитала компании в разрезе текущих и будущих потребностей в капитале, впервые рекомендовал собранию акционеров рассмотреть возможность возврата излишков капитала акционерам в виде дивидендов, выплаченных по результатам 2010 финансового года.

Критика 

ЛСР не входит в число компаний участников реновации Москвы (запущена в 2017г), однако имеет большой пакет контрактов на территории московской промышленности, в частности промзоны ЗиЛ, позволяющей ей входить в тройку застройщиков Москвы. . Оздоровление "депрессивных территорий" неоднократно лоббировалось мэром Москвы С.С. Собянином. Им же в 2022 критике была подвергнута компания ПИК (крупнейший участник реновации и застройщик Москвы). Что привело к смене руководства и падению акций на 1% процент.

Промзона ЗиЛ ограничивается четырехугольником крупнейших терактов в Москве: Взрывы жилых домов в России в сентябре 1999 года, Теракт на Дубровке, Взрыв на Автозаводской. Приведшими к эмиграции населения и как следствие деиндустриализации района.

В кейсах группы есть построенный на месте снесённого "Дома литераторов" апарт-отель "Невский, 68", уничтожение казарм Преображенского полка и строительство на их месте ЖК "Парадный квартал", попытка возвести жильё на месте блокадной электроподстанции.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Группы ЛСР

Компании Санкт-Петербурга
Строительные компании России
Производители строительных материалов России
Девелоперские компании России